In Indonesië
Onderdistrict in Indonesië 
 Sempol (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Bondowoso in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Sempol (Sukoharjo), een plaats in het regentschap Wonosobo in de provincie Midden-Java
 Sempol (Pagak), een plaats in het regentschap Malang in de provincie Oost-Java